Лас Таблитас има више значења:

 Лас Таблитас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Таблитас, Каса Бланка (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику